Alain Corneau (1943-2010), réalisateur français ;
 Émile Corneau (1826-1906), industriel et homme politique français ;
 Eugène Corneau (1894-1976), peintre et graveur français ;
 Guy Corneau (1951-2017), psychothérapeute et auteur québécois ;
 Joanne Corneau (1952-2016), artiste peintre québécoise ;
 Patrick Corneau (1950-), écrivain français ;

Divers 
 Musée Robert Dubois-Corneau, musée  de Brunoy.
Patronyme français
Patronyme québécois